Noetiidae är en familj av musslor. Noetiidae ingår i ordningen Arcoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Noetiidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Noetiidae